River Ock ist der Name folgender Fließgewässer in England:

 River Ock (Themse), Zufluss der Themse in Abingdon, Oxfordshire
 River Ock (Wey), Zufluss des Wey in Surrey
 River Ock, früherer Name des River Okement in Devon